Ауфденблаттен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ауфденблаттен, Алекс — швейцарский кёрлингист.
 Ауфденблаттен, Френци (род. 1981) — швейцарская горнолыжница.